Брест (екавски), Бријест (ијекавски), Брист (икавски), може бити:

Изворно значење 
 Брест (биљка), род листопадног дрвећа;

Топоними 

Србија:
 Брест (Мерошина), село у општини Мерошина у Нишавском управном округу, Србија;

Белорусија:
 Брест (Белорусија), град у Белорусији (раније познат као Брест-Литовск);

Бугарска:
 Брест (Плевен), село у Плевенској области, Бугарска;
 Брест (Ћустендил), село у Ћустендилској области, Бугарска;

Северна Македонија:
 Брест (Македонски Брод), село у Општини Македонски Брод, Северна Македонија;
 Брест (Чучер-Сандево), село у Општини Чучер Сандево, Северна Македонија;
 Брест (Штип), село у Општини Штип, Северна Македонија;

Француска:
 Брест (Француска), град у Француској.

Босна и Херцеговина:
 Бријест (Лопаре), насељено место у саставу општине Лопаре, Република Српска;

Хрватска:
 Брест Покупски, насеље града Петриње, Хрватска;
 Брест под Учком, насеље у општини Лупоглав, Хрватска;
 Бријест (Осијек), насеље града Осијека, Хрватска;
 Брист, насеље у општини Градац, Хрватска;
 Брест (Ланишће), насеље у општини Ланишће, Хрватска;

Чешка:
 Брест (Кромјержиж), насеље у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка

Види још 
 Брестовац
 Брестовец
 Брестово
 Бријешће
 Бресје